Биканер:

 Биканер — город в штате Раджастхан, Индия.
  Биканер — округ в штате Раджастхан, Индия.